Аменхотеп (буквално „Амон умиротворен“) е древноегипетско име. Може да се отнася до някоя от следните известни личности - фараони и високопоставени (държавни и религиозни) лица от Древен Египет.

Фараони 
 Аменхотеп I (управление 1525 – 1504 г. пр.н.е.)
 Аменхотеп II (управление 1428 – 1397 г. пр.н.е.)
 Аменхотеп III (управление 1388 – 1351 г. пр.н.е.)
 Аменхотеп IV (управление 1353 – 1336 г. пр.н.е.), известен като Ехнатон

Други 
 Аменхотеп – сановник и архитект